Николай Ребиндер:
 Ребиндер, Николай Александрович (1863—1918) — общественный деятель, член Государственного Совета по выборам.
 Ребиндер, Николай Григорьевич (1830—1881) — контр-адмирал.
 Ребиндер, Николай Романович (1813—1865) — тайный советник, сенатор.